Markus kan syfta på:

 Markus – ett namn samt personer med namnet
 Markusevangeliet – ett av de fyra evangelier som ingår i Nya testamentet
 Marcus (släkt) – en tysk och svensk släkt
 369088 Marcus – en asteroid
 Marcus, Iowa – en ort i USA
 Marcus, Washington – en kommun i USA